Финал Кубка Англии по футболу 1915 года стал 44-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 24 апреля 1915 года на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился со счетом 3:0 в пользу «Шеффилд Юнайтед», выигравшего свой третий кубок за историю. Из-за обилия людей в военной форме, находившихся среди йоркширских болельщиков, матч стал широко известен в Англии под названием Khaki Cup Final (Финал в хаки). «Шеффилд Юнайтед» был фаворитом перед матчем. В самом матче «Шеффилд» также взял на себя инициативу; Джеймс Симмонс отметился опасными ударами перед перерывом. Последние голы от Стэнли Фазакерли и Джозефа Кичена закрепили заслуженную победу для «клинков» — это была их третья победа в соревновании. После вручения приза Граф Дерби Эдвард Стенли, ссылаясь на продолжающуюся Первую мировую войну, убеждал всех болельщиков, что им необходимо объединиться и сыграть в «более строгую для Англии игру». Вскоре после финала Кубка Англии 1915 года игры были приостановлены по решению Футбольной лиги до момента окончания войны.

Детали матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-cupfinals.co.uk 
 Составы команд 
 Формы команд 

1915

Кубок Англии 1915
Кубок Англии 1915
Футбол в Англии в сезоне 1914/1915
Англия
События 24 апреля
Апрель 1915 года
Спортивные соревнования в Манчестере
Спорт в Великобритании в 1915 году
1915 год в Англии